Джулешть () — комуна в Румунії, у повіті Марамуреш.
 Джулешть () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Адміністративний центр комуни Джулешть.
 Джулешть () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Секуєнь.
 Джулешть () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Бороая.
 Джулешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Фиртецешть.
 Джулешть () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни П'єтроаса.